Don't Come Easy si può riferire a:
 Don't Come Easy, album dei Tyketto del 1991
 Don't Come Easy, singolo di Isaiah Firebrace del 2017